Euneus ist die lateinische Form von Euneos. Namensträger:

 Euneos (Herrscher von Sikyon), Priester des Apollon Karneios, der vierte Karneenpriester, der über Sikyon regierte

Siehe auch:
 (7152) Euneus, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner
 Euneos